Hauke Ferch (* 1. Januar 1996 in Mühldorf am Inn) ist ein deutscher Volleyballspieler.

Karriere 
Hauke Ferch begann seine Karriere, wie sein jüngerer Bruder Iven, in seiner Heimatstadt beim TSV 1860 Mühldorf. Er spielt seitdem für seinen Heimatverein und stieg 2020 mit Trainer Michael Mayer neben seinem Bruder Iven, Dennis Nelson und Alexander Mühlbauer in die 2. Bundesliga Süd auf.

Er spielte Beachvolleyball unter anderem mit seinem Bruder Iven, David Sossenheimer, Fabian Bartsch und Andreas Voggenreiter. 

Er ist auch im Snowvolleyball aktiv.

Privates 
Ferch hat zwei Brüder, die beide Volleyball spielen und er studiert an der Universität Passau, wo er als Übungsleiter für mehrere Volleyballkurse zuständig ist.

Weblinks 
 
 Mannschaftsfoto des TSV Mühldorf bei dem deutschen Volleyball-Verband (DVV)
 
 Profil bei volleybox.net

Einzelnachweise 

Sportler (Landkreis Mühldorf am Inn)
Volleyballspieler (TSV Mühldorf)
Deutscher
Geboren 1996
Mann